Distretto delle Franches-Montagnes – distretto del Canton Giura in Svizzera
Franches-Montagnes – razza equina, nota anche come Freiberger